Григо́рий Миха́йлович Штерн (, Смела, Киевская губерния, Российская империя (ныне — Черкасская область, Украина) — 28 октября 1941) — советский военачальник, участник Гражданской войны, боевых действий около озера Хасан, на реке Халхин-Гол и войны в Испании, Герой Советского Союза (29.08.1939). Генерал-полковник (1940). Необоснованно репрессирован в 1941 году. Посмертно реабилитирован.

Молодость и Гражданская война 

Григорий Штерн родился в 1900 году в семье врача. Еврей. Окончил гимназию в 1918 году. В 1918 году участвовал в деятельности большевистского подполья в Киеве, подвергался аресту.

В Красной Армии с 1919 года. Член РКП(б) с 1919 года. Во время Гражданской войны находился на политической работе в войсках — военный комиссар штаба 1-й бригады 2-й Украинской стрелковой дивизии, военком отдельного кавалерийского дивизиона 46-й стрелковой дивизии, заведующий политотделом той же дивизии. Участвовал в боях с белогвардейцами на Южном фронте. С 1920 года — военком 408-го и 21-го стрелковых полков. С октября 1921 года — врид военкома 8-й стрелковой бригады в 3-й Казанской стрелковой дивизии, с января 1922 года — военный комиссар 21-го стрелкового полка, с марта 1922 года — военком штаба 3-й Казанской стрелковой дивизии, а с марта 1923 года — военком штаба 1-го конного корпуса Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК в Украинском военном округе.

В декабре 1923 года был направлен в Туркестан, где принимал активное участие в боевых действиях против басмачей в составе 2-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригады Хорезмской группы войск, был военкомом и с июня 1924 года начальником политотдела этой бригады. Особенно отличился при разгроме крупной банды Ярмат-Максума под Маргеланом и при его захвате в плен в феврале 1924 года. С октября 1924 года был начальником политотдела, а с мая 1925 года — военкомом 7-й Самарской кавалерийской дивизии в Белорусском военном округе.

В 1926 году окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе и в 1929 году — Восточный факультет той же академии.

C июля 1926 по октябрь 1927 года — командир и военком 9-го Путиловского кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии. С июня 1929 года Г. М. Штерн был помощником начальника 4-го отдела 4-го Управления Штаба РККА, а с декабря того же года состоял в распоряжении Народного комиссара по военным и морским делам СССР К. Е. Ворошилова. С ноября 1931 года — секретарь Народного комиссара по военным и морским делам СССР, с мая 1933 года — начальник Управления делами Народного комиссара по военным и морским делам СССР и Реввоенсовета СССР (с декабря 1934 года — наркома обороны СССР). С февраля 1935 года — для особо важных поручений при наркоме обороны СССР. С марта 1936 года — командир и военком 7-й Самарской кавалерийской дивизии в Белорусском военном округе.

С января 1937 по апрель 1938 года Г. М. Штерн под фамилией «Григорович» являлся главным военным советником при республиканском правительстве во время Гражданской войны в Испании.

С апреля 1938 года Г. М. Штерн — начальник штаба Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии. В ходе Хасанских боёв в августе 1938 года срочно прибыл в район боевых действий, был назначен командиром 39-го стрелкового корпуса Дальневосточного фронта и руководил боевыми действиями советских войск. В сентябре 1938 года назначен командующим 1-й отдельной Краснознамённой армией на Дальнем Востоке.

В июне-сентябре 1939 года Г. М. Штерн участвовал в боевых действиях у реки Халхин-Гол. Сначала он находился там в качестве представителя главного командования, официально отвечавшего за координацию действий советских войск и Монгольской народно-революционной армии. Однако с разрастанием боёв его роль существенно возросла: в соответствии с постановлением Главного Военного совета РККА для руководства войсками приказом Наркома обороны СССР от 5 июля 1939 года была создана Фронтовая группа (командующий командарм 2-го ранга Г. М. Штерн), в которую вошли 1-я Краснознамённая армия, 2-я Краснознамённая армия, Забайкальский военный округ и 57-й особый корпус.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга командарму 2-го ранга Штерну Григорию Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 154.

Во время советско-финской войны 1939—1940 годов Г. М. Штерн командовал 8-й армией в Северной Карелии (февраль — март 1940 года).

«3 января новый командующий 8-й армией командарм 2 ранга Г. М. Штерн довёл до сведения командира 56-го с.к. комдива Черепанова, что окружённые части могут рассчитывать на помощь головных частей 60-й с.д. лишь через 6-7 дней. Имевший разрешение Ставки ГВС при необходимости отвести окружённые дивизии, Г. М. Штерн тем не менее не отдал приказа об отходе, заявив, что „18-я с.д. должна выдержать во что бы то ни стало“. По его мнению, активизация наступательных операций всех соединений армии должна была привести к „истощению“ противника через 1-2 дня».

C 22 июня 1940 года — командующий Дальневосточным фронтом. Член ЦК ВКП(б) в 1939—1941 годах. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (с 1937 года).

С 14 января 1941 года Г. М. Штерн — начальник Главного управления противовоздушной обороны Народного комиссариата обороны СССР.

Арест, казнь и реабилитация 
15 мая немецкий транспортный самолёт, не замеченный ПВО, совершил перелёт по маршруту Белосток — Минск — Смоленск — Москва, где и приземлился. Это привело к волне арестов среди руководителей ПВО и ВВС.

7 июня 1941 года Г. М. Штерн был арестован. Впрочем, этот инцидент стал только поводом, поскольку ещё в марте 1941 года начальник 3-го управления НКО СССР майор государственной безопасности А. Н. Михеев направил на имя народного комиссара обороны справку с такими обвинениями в адрес Штерна, как: связь с левыми эсерами в 1918 году, связь с троцкистами в 1924—1925 годах, участник «антисоветского военно-фашистского заговора в РККА» с 1936 года (на Штерна были собраны показания от арестованных командарма 1-го ранга И. П. Белова, корпусного комиссара И. П. Петухова, комкора С. П. Урицкого и других), в предательском руководстве боевыми действиями в Испании и в наличии родственников за границей.

На следствии Штерн подвергался «физическим методам воздействия» и признал, что с 1931 года являлся «участником троцкистского заговора в РККА» и «германским шпионом».

17 октября 1941 года было составлено заключение НКВД СССР о необходимости расстрела Г. Штерна по указанию «директивных органов Союза ССР». Это заключение было подписано начальником следственной части по особо важным делам НКВД СССР Л. Е. Влодзимирским, согласовано с Прокурором СССР В. М. Бочковым (заявившим позднее на следствии, что он подписал приговор в 1942 или 1943 году), и утверждено замглавы НКВД СССР Б. З. Кобуловым. 18 октября 1941 года, на основании заключения Л. Влодзимирского, глава НКВД СССР Л. П. Берия подписал распоряжение о расстреле Г. Штерна. 28 октября 1941 года в посёлке Барбыш (Фрунзенский район города Куйбышева, ныне Промышленный район города Самары) на основании предписания наркома НКВД СССР Л. П. Берии генерал-полковник Г. М. Штерн был расстрелян без суда в числе 25-ти заключённых, вывезенных из осаждённой Москвы.

Впоследствии Б. З. Кобуловым и Л. Е. Влодзимирским и бывшим прокурором СССР В. М. Бочковым были составлены заключения, в которых Штерн и другие расстрелянные 28 октября 1941 года ложно обвинялись в различных преступлениях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1947 года лишён звания Героя Советского Союза и всех государственных наград.

Посмертно реабилитирован постановлением Главной военной прокуратуры СССР от 25 августа 1954 года. 27 августа 1954 года постановлением Генеральной прокуратуры СССР дело в отношении Г. Штерна было прекращено за отсутствием состава преступления. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1959 года восстановлен в звании Героя Советского Союза и в правах на награды.

Награды 
 Герой Советского Союза (29.08.1939)
 два ордена Ленина (21.06.1937, 29.08.1939)
 три ордена Красного Знамени (04.09.1924, 22.10.1937, 25.10.1938)
 орден Красной Звезды (19.05.1940)
 медаль «XX лет РККА» (22.02.1938)
 орден Красного Знамени (Монголия, 10.08.1939)
 орден Испанской республики (1938)

Воинские звания 
 комдив (20.11.1935)
 комкор (19.02.1938)
 командарм 2-го ранга (08.02.1939)
 генерал-полковник (4.06.1940)

Память 

В парке им. Юрия Гагарина в городе Самаре на месте расстрела установлен памятный знак, на котором начертано: «Установлен на месте захоронения жертв репрессий 1930—1940-х гг. Поклонимся памяти невинно погибших…» Его имя носил также переулок в городе Смеле (ныне переименован в переулок Посадочный).

В октябре 2021 года в Хабаровске, на фасаде здания Военно-исторического музея Восточного военного округа торжественно открыта мемориальная доска.

19 сентября 2021 года в Чите был открыт бюст Г.М. Штерну на мемориале героям Халхин-Гола.

Труды 
 Штерн Г. М. 7-я Самарская и её герои.
 Штерн Г. М. Конец Бываловского взвода: Рассказ. — ; : Госиздат. Отд. воен. литературы, 1929. — 41 с.
 Штерн Г. М. Дисциплина, поощрения и наказания в Красной армии. — 2-е изд. — ; : Госиздат. Отд. воен. литературы, 1928. — 32 с. — (Библиотека «На страже СССР». Серия допризывника).
 Штерн Г. М. Особые задачи ячеек Осоавиахима в пограничной полосе. — Москва: Осоавиахим, 1928. — 32 с. — (Библиотечка активиста Осоавиахима).

См. также 
 Смушкевич, Яков Владимирович
 Рычагов, Павел Васильевич
 Локтионов, Александр Дмитриевич

Примечания

Литература 
 Бортаковский Т. Расстрелянные Герои Советского Союза. — : Вече, 2012. — ISBN 978-5-9533-6190-3. — С. 122—215.
 
 
 Соловьёв Д. Ю. Все генералы Сталина. — , 2019. — ISBN 978-5-532-10644-4.
 Сопельняк Б. Н. Секретные архивы НКВД-КГБ. — : Вече, 2013. — 413 с. — (Гриф секретности снят). — ISBN 978-5-4444-0940-4. — С. 105—130.
 Конев В. Н. Прокляты и забыты. Отверженные Герои СССР. — : Яуза; Эксмо, 2010. — 478 с. — (Война и мы). — ISBN 978-5-699-44298-0. — С. 262—290.
 Протасов В. Д. Бессмертны имена твоих сынов, Россия. — : МГОУ, 2004. — 203 с. — ISBN 5-7045-0584-8. — С. 184—187.
 Григоренко П. Г. В подполье встретишь только крыс. — : Алгоритм, 2014. — 317 с. — ISBN 978-5-4438-0742-3. — С. 140—160.
 Баринов В. А. Трагические судьбы красных командиров. — : Вече, 2015. — 380 с. — (Военный архив). — ISBN 978-5-4444-3639-4. — С. 96—111.

Исторические источники

Ссылки 
 Штерн Григорий Михайлович на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 
 Кто погубил полковода? Статья Марка Штейнберга в журнале «Вестник».
 Выступление Г. М. Штерна на совещании высшего командного состава Красной Армии в декабре 1940 года.
 Г. М. Штерн на сайте «Расстрелянное поколение. 1937-й и другие годы».
 .

Участники Гражданской войны в России (красные)
Советские военные специалисты в Испании
Участники боёв на озере Хасан
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Восстановленные в звании Героя Советского Союза
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Персоналии:Приморский край
Посмертно реабилитированные в СССР
Члены ЦК КПСС
Похороненные в Самарской области
Казнённые в 1941 году
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Персоналии:ПВО СССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)